Rockvale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rockvale (Colorado)
 Rockvale (Kentucky)
 Rockvale (Montana)
 Rockvale (Tennessee)

 Rockvale Township (Ogle County, Illinois)